Kazinczy utca vagy Kazinczy Ferenc utca néven több utca ismeretes:

 Kazinczy utca, Budapest, VII. kerület
 Kazinczy utca, Győr
 Kazinczy Ferenc utca, Miskolc